Plusieurs personnes ont les mêmes noms et prénoms :

Roland Castro (1940-2023), architecte français ;
Roland Castro (1948-2005), photographe picturaliste belge.